In 1988 werd het 46ste Campeonato Mato-Grossense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Mato Grosso. De competitie werd georganiseerd door de FMF en werd gespeeld van eind maart tot 17 juli. Er werden twee toernooien gespeeld, omdat Mixto beide won was er geen finale om de titel nodig.

Eerste toernooi

Tweede toernooi

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Mato-Grossense
Mato